peut désigner :

 Good Vibrations, chanson des Beach Boys
 Good Vibrations, album du groupe néerlandais gabber Party Animals
 Good Vibrations (1991), chanson du groupe Marky Mark and the Funky Bunch
 Good Vibrations (label), label discographique situé à Belfast
 Good Vibrations (festival)
 Good Vibrations (sex shop), fabricant de sex-toys
 Good Vibrations, film britannique réalisé par Lisa Barros D'Sa et Glenn Leyburn en 2013
 Good Vibrations (Brief Encounters), série télévisée britannique diffusée pour la première fois en 2016 à la télévision

Homonymie